The Telephone – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Telephone – film del 1988 diretto da Rip Torn